Драфт Национальной хоккейной лиги 2005 года состоялся 30 июля . Как и ожидалось, первым был выбран 17-летний Сидни Кросби, получивший прозвище «Следующий» (после Гретцки и Лемьё). Повезло «Питтсбургу», выигравшему драфт-лотерею.

Драфт 2005 года имеет уникальную особенность, вызванную тем, что из-за локаута был целиком отменен предыдущий сезон НХЛ 2004—2005. Как следствие стала невозможна обычная процедура драфт-лотереи за право обладания первым номером драфта среди худших команд лиги по итогам регулярного чемпионата. Было решено провести драфт-лотерею среди всех 30 клубов НХЛ. Согласно этой процедуре, состоявшейся за неделю до самого драфта, право первого выбора в первом раунде получил
«Питтсбург Пингвинз», а последнего — «Тампа Бэй Лайтнинг», Во втором раунде драфта клубы должны были выбирать в обратном порядке («Тампа-Бэй» первой, «Питтсбург» — последним) и далее — крест-накрест.

В первом раунде из 29 хоккеистов не было выбрано ни одного представителя России. В последний раз такое случалось в 1990 году. Всего из 229 задрафтованных игроков лишь 13 оказались из бывших советских республик — 11 россиян (к примеру в 2000 году восемь русских игроков было выбрано уже в первом раунде) и по одному белорусу и латышу.

По сравнению с россиянами, совершенно противоположная ситуация сложилась с подготовкой молодых хоккеистов в США. Впервые в первом раунде было выбрано восемь американцев, на одного больше, чем в первых раундах 1986 и 2003 годов. Ещё семь выбрано во втором раунде, а всего из 229 игроков 69 оказались с пропиской в США.

Лучшим представителем Европы стал Анже Копитар из Словении. Ожидалось, что он будет выбран в числе первых пяти-шести, однако в итоге словенец, игравший в Швеции, был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под 11-м номером.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)

Раунд 1

Раунд 2

СНГ

Примечания

Ссылки 

Драфты НХЛ
НХЛ в 2005
События 30 июля
Июль 2005 года